CA Paris peut faire référence à :
Cercle athlétique de Paris (devenu CAP-Charenton), club de football français fondé en 1905.
Club athlétique de Paris (ou CA Paris XIVe), club de football français fondé en 1897.
Cour d'appel de Paris, juridiction d'appel.